Клонтарф:

 Клонтарф — городской район Дублина в Ирландии, находится в административном графстве Дублин.
 Клонтарф — город в округе Суифт, штат Миннесота, США.
 Клонтарф — тауншип в округе Суифт, Миннесота, США.
 Клонтарф — один из замков Ирландии, расположенный в графстве Дублин.